Ari-Pekka Siekkinen, finski hokejist, * 12. januar 1965, Jyväskylä, Finska.

Siekkinen je večji del svoje kariere branil za klub JYP Jyväskylä v finski ligi, kjer je tri sezone branil tudi za klub Espoo Blues. Po eno sezono pa je branil še za klube Västerås IK v švedski ligi, Hannover Scorpions v nemški ligi in HC Bolzano v italijanski ligi.

Za finsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 1992, kjer je bil dobitnik srebrne medalje.

Pregled kariere

|-
| JYP Jyväskylä
| Finska 2. liga
| 84/85
|
| 17
| 37
| 0
| 0
| 0
| 2
|
| .893
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 85/86
|
| 10
| 29
| 0
| 0
| 0
| 2
| 5.55
| .845
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 86/87
|
| 8
| 38
| 0
| 0
| 0
| 2
| 5.63
| .793
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 87/88
|
| 11
| 32
| 0
| 1
| 1
| 2
| 5.11
| .853
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 88/89
|
| 9
| 24
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.78
| .886
|
| 9
| 11
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.48
| .888
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 89/90
|
| 28
| 40
| 0
| 1
| 1
| 2
| 3.36
| .891
|
| 3
| 3
| 0
| 0
| 1
| 0
| 3.36
| .861
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 90/91
|
| 42
| 43
| 0
| 1
| 1
| 6
| 2.93
| .898
|
| 7
| 7
| 0
| 0
| 1
| 0
| 3.07
| .893
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 91/92
|
| 44
| 44
| 0
| 1
| 1
| 4
| 2.82
| .895
|
| 10
| 10
| 0
| 0
| 1
| 0
| 3.04
| .895
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 92/93
|
| 35
| 37
| 0
| 1
| 1
| 2
| 2.93
| .896
|
| 8
| 10
| 0
| 0
| 1
| 0
| 2.41
| .922
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 93/94
|
| 34
| 47
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.78
| .916
|
| 3
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.36
| .921
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 94/95
|
| 46
| 49
| 0
| 1
| 1
| 0
| 3.38
| .892
|
| 4
| 4
| 0
| 0
| 1
| 0
| 3.91
| .899
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 95/96
|
| 41
| 50
| 0
| 2
| 2
| 2
| 2.94
| .890
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 96/97
|
| 43
| 50
| 0
| 1
| 1
| 2
| 4.73
| .870
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 97/98
|
| 40
| 46
| 0
| 2
| 2
| 0
| 2.67
| .913
|
| 8
| 8
| 0
| 0
| 2
| 0
| 3.91
| .888
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 98/99
|
| 45
| 54
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.27
| .893
|
| 4
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.02
| .917
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 99/00
|
| 40
| 47
| 0
| 1
| 1
| 2
| 3.05
| .901
|
| 1
| 3
| 0
| 0
| 1
| 0
| 12.00
| .500
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 00/01
|
| 14
| 25
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.03
| .898
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hannover Scorpions
| Nemška liga
| 00/01
|
| 11
| 12
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.29
| .882
|
| 2
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 6.02
| .809
|-
| HC Bolzano
| Italijanska liga
| 01/02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Viri
 

Živeči ljudje
Finski hokejski vratarji
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti JYP Jyväskylä
Hokejisti Västerås IK
Hokejisti Espoo Blues
Hokejisti Hannover Scorpions
Hokejisti HC Bolzano